Первая Федеральная Лига Югославии 1953/1954 () — 25-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1953/1954
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1953 году
Спорт в Югославии в 1954 году